Aleksandr Vladimirovitch Fadeyev (en , transcription anglaise : Alexander Fadeyev), né le  à Kazan, est un ancien patineur artistique russe. Il fut champion d'Europe et du monde de patinage artistique. Il représentait alors l'Union soviétique.

Biographie

Carrière sportive

Reconversion 
Aujourd'hui, il est entraîneur à Chicago.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique soviétique
Entraîneur russe de patinage artistique
Naissance en janvier 1964
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Kazan
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Champion du monde de patinage artistique
Champion d'Europe de patinage artistique